Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2010—2011 — 69-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ізраїлю. Титул чемпіона здобув Маккабі (Хайфа).

Учасники

Перший раунд

Турнірна таблиця 

  
Примітки: 
1. З клубу Хапоель (Рамат-Ган) було знято 4 очки через подвійні контракти з гравцями та персоналом.

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Хапоель (Тель-Авів) взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2011—2012 як переможець Кубку Ізраїлю 2010—2011.

Позначення:

Результати 
<div align=center>
</div align=center>

Втішний раунд

Турнірна таблиця

Результати 
<div align=center>
</div align=center>

Раунд за виживання

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати 
<div align=center>
</div align=center>

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center| 24/27 травня 2011

|}

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат Ізраїлю на soccerway 

2010—2011
Ізраїль
Ізраїль